Ке́сарь (; ) — старославянская и древнерусская передача римского термина Caesar (цезарь) в значениях титул и имя:

Титул
 Кесарь  — императорский титул римских (впоследствии византийских) императоров.
 Князь-кесарь — чрезвычайный титул князя Фёдора Ромодановского для управления Россией в период отбытия Петра I за границу.

Имя
 Кесарь — мужское устаревшее имя; напр. Павлов, Кесарь Африканович (1810—1881); Ордин, Кесарь Филиппович (1835—1892) и др.
 Кесарь Люботинский (наст. имя Голтвянский, Олег Николаевич; род. 1980) — псевдоним украинского политического деятеля, журналиста и блогера.

Другое
 Кесарь Войхна — сербский магнат (ум. 1360), известный по своему почетному титулу. 
 «Кесарь и Галилеянин» (1873) — пьеса Генрика Ибсена.

См. также 
 Кесарев
 Кесарево сечение
 Кесарий (имя)
 Кесария
 Кесарю кесарево

Примечания